Галлика́нское испове́дание (, ; ), тж. Ла-Роше́льское испове́дание — вероучительный документ, официальное исповедание веры Реформатской церкви Франции. Принято на первом национальном синоде в Париже в 1559 году.

История 
Первоначально французские протестанты-кальвинисты, также называемые гугенотами, не имели ни официального символа веры, ни единой организации. Краткое изложение вероучительных принципов («библейских истин») вкладывалось в Библии, а также в издания Нового Завета, за перевод и издание которых во второй трети XVI века взялись протестанты. В 1534 году Ж. Лефевр д’Этапль () издал французский перевод Нового Завета. В 1552 году Робер Этьенн () издал Библию и Новый Завет на латинском языке, а в 1553 году Ж. Жерар — французский перевод Библии.

Одновременно шёл рост численности протестантов, и через несколько лет многочисленные независимые друг от друга конгрегации Франции, в которых насчитывалось до 400 тысяч протестантов, подошли к необходимости создания единой церковной организации и общего вероисповедного документа. В 1559 году в Пуатье прошла дискуссия о предопределении, в которой принял участие протестантский богослов Антуан Шандьё (1534—1591). По возвращении в Париж он передал местной конгрегации предложение о разработке единого Символа веры и церковного регламента.

Вся эта деятельность разворачивалась в условиях глубокой тайны. Ещё в 1555 году Генрих II издал эдикт, который, приказывая карать смертью всех виновных в ереси, грозил гугенотам сожжением на кострах. После заключения в марте-апреле 1559 года Като-Камбрезийского мира король принялся за искоренение ереси с особенным рвением. В 1559 году при каждом парламенте была учреждена особая комиссия (Chambre ardente), следившая за исполнением эдиктов о еретиках.

И тем не менее 25-28 мая 1559 года в Париже  под председательством пастора парижской конгрегации Жана Мореля — ученика и друга Ж. Кальвина — состоялся первый общенациональный Синод Реформатской церкви Франции. Точное количество делегатов синода неизвестно. В Париж доставили составленный Кальвином текст Исповедания и его письмо к Морелю. Предложенный документ состоял из 35 статей, однако участники синода в результате обсуждения расширили и дополнили первые две статьи, сделав из них шесть. Таким образом, в окончательном варианте принятое синодом Галликанское исповедание состояло из 40 статей.

10 июля 1559 года Генрих II скончался в Париже. В 1560 году Исповедание было представлено в Амбуазе новому королю Франции Франциску II. К документу было добавлено предисловие — обращение к королю с просьбой прекратить гонения на протестантов. Однако 5 декабря 1560 года ещё не достигший 17-летия король внезапно скончался в Орлеане.

Через год, в 1561 году Т. Беза на религиозной конференции в Пуатье ознакомил с Исповеданием нового короля Франции, Карла IX.

Через несколько лет Галликанское исповедание получило одобрение в Германии: в 1568 году в Везеле (Вестфалия), и в 1571 году — в Эмдене (Нижняя Саксония).

В 1571 г. в Ла-Рошели, ставшей центром французской Реформации, состоялся VII Национальный синод. В числе почётных гостей на нём присутствовали Иоанна III, королева Наваррская, её сын Генрих Наваррский (впоследствии король Генрих IV), принц Луи Конде, адмирал Г. Колиньи и другие высокопоставленные французские гугеноты. Текст Галликанского исповедания был зачитан всем присутствовавшим на синоде представителям конгрегаций и гостям, а затем подписан ими. После этой торжественной процедуры Галликанское исповедание получило второе название — Ла-Рошельское исповедание.

Участники VII Национального синода в Ла-Рошели:
Галликанское исповедание сохраняло значение для Реформатской церкви Франции вплоть до конца XIX века.

Структура и содержание
Галликанское исповедание имеет подзаголовок «Исповедание веры, составленное при общем согласии французами, которые желают жить в соответствии с чистотой Евангелия Господа нашего Иисуса Христа», написано на французском языке, каждая статья сопровождается ссылками на Библию.

Галликанское исповедание состоит из 40 статей в четырёх разделах:
Бог
Христос
Святой Дух
Церковь
В современном издании исповедание разбито на восемь разделов:
Статья 1 открывает первый раздел, посвящённый Богу. Здесь приводится перечень его атрибутов: вечный, неизменный, всемогущий и т. д.
Статья 2 говорит об откровениях Бога человеку. Здесь на первое место ставится откровение Бога человеку через творение и лишь потом через его Слово. 
Статьи 3–5 посвящены Священному Писанию, которое названо здесь истинным Словом Божиим и единственным критерием веры. Здесь же перечисляются канонические книги Ветхого Завета и Нового Завета. В пятой статье упоминаются также Апостольский, Афанасиев и Никейский Символы веры (с добавлением Filioque) как «согласующиеся со словом Божиим».
Статья 6 — о трёх Божественных Ипостасях: о Боге-Отце, первопричине, первооснове и источнике всего сущего; о Сыне, Его вечном Слове Мудрости, извечно рождённом Отцом; о Св. Духе, Его энергии и силе, исходящем от Отца и Сына. Здесь также упоминается об отвержении всех ересей и сект, осуждённых «святыми докторами – свв. Иларием, Афанасием, Амвросием и Кириллом».
Статья 7 говорит, что Триединый Бог создал всё видимое и невидимое.
Статья 8 — о том, что, не являясь источником зла, Бог использует бесов и грешников, обращая сделанное ими зло во благо.
Статья 9 открывает второй раздел, о человеке и его грехах. Здесь говорится, что человек был создан непорочным и совершенным, но после грехопадения стал испорченным рабом греха, хотя и не потерял возможности различать добро и зло.
Статьи 10–11 утверждают, что все потомки Адама находятся в «оковах первородного греха», и «даже младенцы в утробе матери» от него несвободны. Крещение не уничтожает греха, но по Божией благодати вменение греха отменяется.
Статья 12 открывает третий раздел, посвящённый Иисусу Христу. Согласно своей вечной и неизменной цели Бог ещё до создания мира определяет одних ко спасению в Господе Иисусе Христе независимо от их заслуг, а только по Его Милости, а других — к осуждению, чтобы в этом «проявить Свою справедливость». Здесь хотя и говорится о предопределении, но сам термин не употребляется.
Статья 13 постулирует, что Иисус Христос — всё, что необходимо для нашего спасения.
Статья 14 продолжает, что в Иисусе Христе соединились 2 природы — божественная и человеческая. Он стал человеком, подобным нам, но в нём не было греха. В этой же статье отвергаются все древние ереси, касающиеся личности Христа, и особенно ересь М. Сервета, отрицающая божественную природу в Иисусе Христе. 
Статья 15 подробно рассматривает две природы Христа в одной ипостаси.
Статьи 16–17 (начало четвёртого раздела) напоминают, что благодаря Крестной жертве Христа, мы примирились с Богом и получили прощение наших грехов.
Статьи 18–20 подчёркивают, что оправдание основано на искупительной жертве Христа, без каких-либо заслуг с нашей стороны и даётся нам только по вере.
Статьи 21–22 продолжают, что этой верой мы обновляемся и получаем особый дар вести святую жизнь во Святом Духе. Вера обязательно порождает добрые дела, но эти добрые дела не вменяются в нашу праведность, так как она покоится исключительно на искупительной жертве Христа. 
Статьи 23–24 указывают, что Христос — единственный Ходатай пред Богом-Отцом. На этой основе Галликанское исповедание отвергает заступничество святых и всё, что с точки зрения кальвинистов умаляет вседостаточность жертвы Иисуса Христа, а именно: чистилище, монашеские обеты, паломничества, посты, тайную исповедь и индульгенции.
Статьи 25–28 составляют пятый раздел, о природе церкви. Здесь развивается мысль о том, что Церковь с её служением и проповедью Слова Божия является божественным институтом. Церковь следует уважать и повиноваться ей. Истинная Церковь — это сообщество верующих, согласных жить по Слову Божию и стремиться к святости. Хотя в Церкви могут оказаться лицемеры и безнравственные люди, они не способны запятнать церковь. Отвергнув «папство» за многочисленные суеверия, идолопоклонство и искажения Слова и Таинств, Исповедание констатирует, что следы истинной Церкви остались и в папстве благодаря силе и действенности Крещения, которое не зависит от личности священнослужителя. Поэтому крещённые «в папстве» не нуждаются в повторном Крещении.
Статьи 29–33 составляют шестой раздел, об учреждениях Церкви. Истинная Церковь должна управляться пасторами, смотрителями и диаконами (). Истинные пасторы имеют равные полномочия и власть и подчиняются одному вселенскому епископу — Иисусу Христу. Ни одна Церковь не может претендовать на господство над другой Церковью.
Статьи 34–38 (седьмой раздел) посвящены Таинствам, которые дополняют Слово и определяются как «печати и обетования», данные по Божией милости для укрепления и поддержания нашей веры». Они являются внешними знаками, через которые Бог действует силой Своего Духа.
Исповедание признаёт существование только двух истинных Таинств: Крещения и Вечери Господней.

Крещение является печатью нашего усыновления, через него мы «прививаемся к Телу Христову», чтобы очиститься Его кровью и обновиться Святым Духом.

Вечеря Господня — свидетельство нашего союза со Христом, который истинно питает нас Своим «ломимым Телом» и «пролитой Кровью» посредством тайной и непостижимой силы Св. Духа. Но совершается это в «духовном плане» и по вере. Тот, кто подходит к престолу Господнему с истинной верой, получает Тело и Кровь Христа, которые питают душу не меньше, чем хлеб и вино питают тело. Не существует постоянного и «объективного» присутствия Бога в Евхаристии, как утверждают «паписты».
Статьи 39–40 заключительного, восьмого раздела указывают на необходимость повиновения гражданским властям. Бог создал королевства, республики и другие формы государственного правления, как наследственные, так и избираемые, для того чтобы в обществе царили мир и порядок. Бог вложил в руки судей меч, чтобы они наказывали преступления против первой и второй заповедей Декалога. Таким образом, все должны повиноваться судьям, охотно и добровольно платить налоги, даже в том случае если правители неверующие. Те же, кто сопротивляется властям, совершают противозаконные действия и нарушают правопорядок и потому подлежат осуждению.

Примечания

Литература 

 

 
 История европейской Реформации.  Конспект лекций по истории западных конфессий для IV курса Киевской Духовной Академии.
Cochrane A. Reformed Confessions of the Sixteenth Century (1966). 
Hope N. V. Gallic Confession. Evangelical Dictionary of Theology// Walter A. Elwell (ed.), 1985, Bath, Marshall Morgan & Scott Publicatiions Ltd. — P.438. 
Confessioni di fede delle chiese cristiane, a cura di Romeo Fabbri, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1996,  p. 663ss. 
Schaff P. Creeds of Christendom: with a History and Critical Notes. Grand Rapids (4th ed., 1905), vol. III. 

Религия
История Франции
Реформация во Франции
История кальвинизма
Символы веры в христианстве